Александренко — українське та російське прізвище.

Відомі носії 
 Александренко Василь Никифорович (30 січня 1861 – 18 (30) липня 1909) – російський правознавець-міжнародник, професор Варшавського університету.
 Александренко Іван Якович (5 квітня 1926 — 24 січня 1945) — командир відділення 1235-го стрілецького полку 373-ї Миргородської Червонопрапорної ордена Суворова стрілецької дивізії 52-ї армії 1-го Українського фронту, Герой Радянського Союзу.
 Александренко Сергій Миколайович (1979—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
Українські прізвища
Російські прізвища
Прізвища на -енко